Riether:
 Riether Werder (Ostrów), jedyna niemiecka wyspa na Jeziorze Nowowarpieńskim
 Rytka ()
 Nazwisko
 Sascha Riether